Jules Chervet (ur. 31 grudnia 2003 w Cluses) – francuski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2022) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Bez większych sukcesów startował w rywalizacji międzynarodowej dzieci i młodzieży, zajmując dalsze lokaty w zawodach FIS Youth Cup oraz OPA Games. We wrześniu 2017 w Kanderstegu zadebiutował w Alpen Cupie, dwukrotnie zajmując 65. lokatę. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył we wrześniu 2020 w Berchtesgaden, dwukrotnie zajmując miejsce pod koniec trzeciej dziesiątki.

W grudniu 2020 w Kanderstegu zadebiutował w FIS Cupie, plasując się na 42. pozycji. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2021 w tej samej miejscowości, zajmując 29. lokatę. W grudniu 2021 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, w pierwszym starcie w zawodach tej rangi plasując się na 59. pozycji. W marcu 2022 w Zakopanem wystartował na mistrzostwach swiata juniorów, zajmując 40. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 8. miejsce w konkursie drużynowym. W tym samym miesiącu w Lahti wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 20., a drużynowo 7.

Chervet jest medalistą mistrzostw Francji – w kwietniu 2021 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej, wynik ten powtarzając rok później.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Cherveta na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Cherveta na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003